When The Sun Goes Down puede referirse a:

 When the Sun Goes Down, tercer álbum de estudio de Selena Gomez & the Scene; o
 «When the Sun Goes Down», un sencillo de Arctic Monkeys.